FKG steht als Abkürzung für:

 Felix-Klein-Gymnasium Göttingen in Göttingen, der Name geht auf den Mathematiker Felix Klein zurück
 Flugkörpergeschwader, war die Bezeichnung für zwei mit ballistischen Pershing I-Raketen ausgerüstete mobile Verbände der Luftwaffe der deutschen Bundeswehr
 Friedrich-Koenig-Gymnasium, ein Naturwissenschaftlich-technologisches, Sprachliches, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Gymnasium im Würzburger Stadtteil Zellerau
 Frysk Germany, historischer Ethnologue-Code, siehe Nordfriesische Sprache und Ostfriesische Sprache

FKG